Das Departement Aboudeïa ist ein Departement des Tschads, das zur Provinz Salamat gehört. Die Hauptstadt ist Aboudeïa.

Verwaltungsuntergliederung 
Das Departement ist in 3 Unterpräfekturen unterteilt:

 Abgué
 Aboudeïa
 Am Habilé

Einzelnachweise 

Verwaltungseinheit im Tschad
Salamat (Provinz)